Ленерт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ленерт, Катарина (род. 1994) — филиппинская теннисистка немецкого происхождения.
 Ленерт, Юрген (род. 1954) — немецкий гребец-байдарочник.

Составные фамилии 
 Ленерт-Домбровская, Мария Емельяновна (более известна как Марийка Подгорянка; 1881—1963) — украинская поэтесса, педагог.